Žumberak peut désigner :
les monts Žumberak, une chaîne de montagne située à la frontière de la Croatie et de la Slovénie
Žumberak, une municipalité de Croatie située dans le comitat de Zagreb.

Homonymie de toponyme